Maunu kan syfta på:
 Maunu, Sverige – ort i Kiruna kommun
 Maunu (personnamn) – ett förnamn